Niedziela
 Krwawa niedziela
 Niedziela Palmowa
 Niedziela Izraela
 Niedziela (film 2004) (polski)
 Niedziela (film 2008) (indyjski)
 Niedziela (czasopismo)